Ramsès (ou Ramses et Ramesses) est le nom théophore de onze pharaons des  et s.

Ce nom entrait dans la composition de la titulature royale en tant que nom de Sa-Rê ou nomen.

Ramsès en hiéroglyphes

Pharaons Ramsès 
  :
  (-1295 à -1294)
  (-1279 à -1213)
  :
  (-1184 à -1153)
  (-1153 à -1147)
  (-1147 à -1143)
  (-1143 à -1136)
  (-1136 à -1129)
  (-1129 à -1126)
  (-1126 à -1108)
  (-1109 à -1099)
  (-1099 à -1069)

Princes Ramsès 

Ils sont tous fils de  :
 Ramsès-Maâtptah
 Ramsès-Mérenrê
 Ramsès-Méryamon-Neboueben
 Ramsès-Mérymaât
 Ramsès-Ouserpehti
 Ramsès-Paitnetjer
 Ramsès-Siatoum
 Ramsès-Sikhépri

Prénom égyptien 

Ramsès est un prénom porté dans l'Antiquité mais également de nos jours :
 Ramsès Wissa Wassef (1911-1974), architecte et designer égyptien.

Autres significations 
 , astéroïde,
 Ramses , char de combat égyptien, 
 Ramsés, Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies, publié chaque année depuis 1990 par l'IFRI.
 studio Ramses, studio d'enregistrement phonographique parisien ayant enregistré entre autres Renaud, Odeurs, Archie Shepp, Éric Serra (la musique du film Le Grand Bleu)) qui s'est spécialisé du milieu des années 1980 dans le son à l'image.
 Ramses 2 est une société anonyme constituée en SCOP créée en , de postproduction de programmes d'animation (série télévisée, cinéma), héritière du studio Ramses et de PEV Associates. Ramses 2 a postproduit en totalité ou en partie : Totally Spies!, Monster Buster Club, Oggy et les Cafards, Trois et moi, Mandarine and Cow, Totally Spies! Le film, etc.
 Ramses, série télévisée néerlandaise diffusée en 2014.
 Réseau africain pour la mutualisation et le soutien des pôles d'excellence scientifique, un projet qui vise à développer un réseau de pôles d’excellence technologiques en Afrique subsaharienne.
 Ramses (groupe allemand), un groupe allemand de chanson rock, actif entre 1972 et 2014.
 Ramsès (groupe français), un groupe français de chanson rock, actif entre 1998 et 2005.
 Ramsès, nom du chat blanc aux yeux verts utilisés dans les publicités de l'enseigne Feu vert.

Nom théophore
Index égyptologique 
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité